Inugami bezeichnet

 einen Roman von Masako Bando, siehe Inugami (Roman)
 einen auf diesem Roman basierenden Film aus dem Jahr 2001, siehe Inugami – Die Verfluchten
 eine Manga-Serie von Masaya Hokazono, siehe Inugami (Manga)
 ein Wesen aus der japanischen Mythologie und Folklore, siehe Inugami (Mythologie)